Axelrod kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel I. Axelrod
 Glen S. Axelrod
 Herbert R. Axelrod
 Daniel Isaac Axelrod

Robotskapade auktorsförkortningar